16. Svjetsko prvenstvo u rukometu za žene 2003. održano je u Hrvatskoj od 2. do 14. prosinca 2003. godine.

Natjecali su se ukupno 24 ekipe po grupama i kasnije u polufinalu i finalu. Svjetsko prvenstvo je odigrano u 6 gradova, prvi dio natjecanja se igralo u Splitu, Poreču, Karlovcu i Čakovcu, dok je drugi dio bio u Zagrebu i Rijeci.

Svjetske prvakinje su postale Francuskinje koji su pobijedile ekipu Mađarske s 32:29.

Prvi dio

Grupa A 
Utakmice u grupi A su se igrale u Splitu.

Grupa B 
Utakmice u grupi B su se igrale u Poreču.

Grupa C 
Utakmice u grupi C su se igrale u Karlovcu.

Grupa D 
Utakmice u grupi D su se igrale u Čakovcu.

Drugi dio

Grupa I 
Utakmice u grupi I su se igrale u Zagrebu.

Grupa II 
Utakmice u grupi II su se igrale u Rijeci.

Finale

Konačni poredak

Vanjske poveznice
 www.ihf.info - SP 2003 

Ž2003
Međunarodna rukometna natjecanja u Hrvatskoj
2003